Уралма́ш:

 Уралмаш — машиностроительный завод в Екатеринбурге.
 «Уралмаш» — организованная преступная группировка.

Топоним 
 «Уралмаш» — станция Екатеринбургского метрополитена.
 Уралмаш — район на севере Екатеринбурга.
 Уралмаш — городской парк в Екатеринбурге.

В спорте 
 «Уралмаш» — мужской баскетбольный клуб из Екатеринбурга в составе спортивного клуба при Уральском заводе тяжёлого машиностроения.
 «Уралмаш» — название женского баскетбольного клуба УГМК (Екатеринбург) в 1960—2000 годах.
 «Уралмаш» — название футбольного клуба «Урал» (Екатеринбург) до 2003 года.
 «Уралмаш»-д (также «УЭМ-Уралмаш-д») — название футбольного клуба «Металлург» (Верхняя Пышма) в 1994—2003 годах.
 «Уралмаш» — стадион в одноимённом районе, резервная арена футбольного клуба «Урал».
 «Уралмаш-М» — екатеринбургский мини-футбольный клуб из Екатеринбурга.